

Titres 

 La Dernière Chevauchée des Dalton, téléfilm de 1979 réalisé par Dan Curtis ;
 Les Dalton, film sorti en 2004, inspiré des personnages de la bande dessinée Lucky Luke ;
 Les Dalton, série d'animation réalisée en 2009 par les studios Xilam ;
 Les Dalton, chanson de Joe Dassin sortie en 1967, adaptation en français de la chanson The Ox Driver.

Sciences 
 Dalton, unité de masse atomique
 Loi de Dalton, loi utilisée en physique et en chimie

Patronyme 

 Abby Dalton (1935-2020), actrice américaine ;
 Andrew Dalton, contreténor australien ;
 Alexandre d'Alton (1776-1859), général de division français du  ;
 Alfred Dalton (1815-1866), fils du précédent est un général de brigade français du  ;
 Audrey Dalton (1934-), actrice américaine ;
 Brad Dalton (né en 1959), basketteur australien ;
 Britain Dalton (né en 2001), acteur américain ;
 Charles Dalton (1850-1933), ancien lieutenant-gouverneur de l'Île-du-Prince-Édouard ;
  ;
 Grant Dalton (né en 1957), marin néo-zélandais ;
 Heidi Dalton (née en 1995), coureuse cycliste sud-africaine ;
 Jacob Dalton (né en 1991), gymnaste américain ;
  ;
 John N. Dalton (1931-1986), homme politique américain ;
 Karen Dalton (1937-1993), chanteuse de folk et de blues, guitariste américaine ;
 Mark Dalton (né en 1964), basketteur australien ;
 Matt Dalton (né en 1986), joueur canado-coréen de hockey sur glace ;
 Phyllis Dalton (1925), costumière anglaise ;
 Ray Dalton, chanteur américain ;
 Richard Dalton (né en 1979), céiste canadien ;
 Timothy Dalton (né en 1940), joueur de rugby à XV international anglais ;
 Timothy Dalton (né en 1944), acteur britannique qui a tenu notamment le rôle de James Bond ;
 Tony Dalton, (1975-), acteur et scénariste américano-mexicain ;

 Frères Dalton, groupe de hors-la-loi des années 1890 aux États-Unis (inspiration des Daltons dans la bande dessinée Lucky Luke)

Toponymie

Dalton, ville de l'Ontario ;

Dalton, Écosse, dans le district de Dumfries and Galloway ;
 Dalton, Lancashire ;
 Dalton, Hexham ;
 Dalton, dans le Huddersfield, Yorkshire de l'Ouest ;
 Dalton, Ponteland ;
 Dalton, Richmond ;
 Dalton, Sowerby (Dalton) ;
 Dalton, dans le Yorkshire du Sud ;
  Dalton in Furness, Cumbria ;

Dalton, Géorgie ;
 Dalton Gang Hideout and Museum, attraction touristique à Meade, au Kansas ;
 Dalton, Massachusetts ;
 Dalton, Minnesota ;
 Dalton, Missouri ;
 Dalton, Nebraska ;
 Dalton, New Hampshire ;
 Dalton, New York ;
 Dalton, Ohio ;
 Dalton, Pennsylvanie ;
 Dalton Gardens, Idaho ;

Autres pays 
 Dalton, Israël ;
 Dalton, KwaZulu-Natal, Afrique du Sud.

Autres 
 Plan Dalton, système pédagogique mis au point par Helen Parkhurst
 Dalton Trail, route qui va du Yukon au Canada en Alaska aux États-Unis
 Dalton Highway, route en Alaska
 Dalton, épave d'un bateau à vapeur échoué en 1928 près de l'île de Planier
 (12292) Dalton, astéroïde dédié au chimiste John Dalton

Homonymie de localités aux États-Unis
Patronyme anglais